Alpers bezeichnet
 Alpers (Oklahoma), Ort im Carter County, Vereinigte Staaten
 Alpers-Huttenlocher-Syndrom, Krankheit des Nervensystems
 Petersen & Alpers, 1793 begründete und älteste im Familienbesitz befindliche Dienstleistungs-Reederei im Hamburger Hafen

Alpers ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Alpers (* 1961), deutsche Pädagogin und Politikerin (Die Linke)
 Bernard Jacob Alpers (1900–1981), amerikanischer Neurochirurg
 Edward Alpers (* 1943), US-amerikanischer Historiker
 Ernst Alpers († 1899), deutscher Maler und Fotograf
 Ferdinand Alpers (1842–1912), deutscher Lehrer und Autor
 Friedrich Alpers (1901–1944), deutscher Jurist und Politiker (NSDAP)

 Hans Joachim Alpers (1943–2011), deutscher Schriftsteller und Verleger
 Hinrich Alpers (* 1981), deutscher Pianist
 Klaus Alpers (1935–2022), deutscher Altphilologe
 Ludwig Alpers (1866–1959), deutscher Politiker (DHP)
 Paul Alpers (1887–1968), deutscher Volkskundler, Pädagoge und Autor
 Paul J. Alpers (1932–2013), amerikanischer Anglist und Hochschullehrer
 Svetlana Alpers (* 1936), US-amerikanische Kunsthistorikerin
 Werner Alpers (* 1936), deutscher Meeresforscher
 William Charles Alpers (auch Wilhelm Carl Alpers, 1851–1917), deutsch-amerikanischer Apotheker, Lehrer, Politiker und Herausgeber